Дістль () — угорське прізвище австрійського походження. Німецьке «Distel» (австрійський варіант — «Distl») означає «будяк».

 Ласло Дістль (1962) — угорський футболіст та футбольний тренер;
 Петер Дістль (1960) — угорський футболіст та футбольний тренер;

Угорські прізвища